Вирівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Вирівська сільська рада — Львівська область, Кам'янка-Бузький район
 Вирівська сільська рада — Рівненська область, Сарненський район
 Вирівська сільська рада — Сумська область, Білопільський район
 Вирівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район